Manley ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Manley († 2014), britischer Ingenieur
 Charles Manley (1830–1916), irischer Schauspieler
 Delarivier Manley (1663?–1724), englische Autorin
 Dexter Manley (* 1959), US-amerikanischer Footballspieler
 Dorothy Manley (1927–2021), britische Leichtathletin
 Douglas Manley († 2013), jamaikanischer Politiker
 Edna Manley (1900–1987), jamaikanische Künstlerin
 Effa Manley (1897/1900–1981), US-amerikanische Baseballfunktionärin
 Elizabeth Manley (* 1965), kanadische Eiskunstläuferin
 Frank Manley (1930–2009), US-amerikanischer Hochschullehrer, Lyriker, Dramatiker und Erzähler
 Jake Manley (* 1991), kanadischer Schauspieler
 Joe Manley (* 1959), US-amerikanischer Boxer

 Katherine Manley, britische Sopranistin
 Marie Manley (1893–1953), US-amerikanische Schauspielerin
 Marion Manley (1893–1984), US-amerikanische Architektin
 Michael Manley (1924–1997), Premierminister von Jamaika

 Norman Washington Manley (1893–1969), jamaikanischer Jurist und Politiker
 Peter Manley (* 1962), englischer Dartspieler
 Phillipkeith Manley (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Arena-Football-Spieler
 Rebecca Manley (* im 20. Jahrhundert), Schauspielerin
 Scott Manley (* 1972), schottischer Youtuber, siehe (33434) Scottmanley
 Steve Manley, britischer Motorradrennfahrer
 Suliana Manley (* 1975), US-amerikanische Biophysikerin

Orte in England:
 Manley (Cheshire)
 Manley (Devon)

in den Vereinigten Staaten:
 Manley (Illinois)
 Manley (Minnesota), im Rock County
 Manley (Nebraska)
 Manley Hot Springs (Alaska)

Siehe auch:
 Manly (Begriffsklärung)